

Persone 
 Roberto Stellone, ex calciatore ed ora allenatore italiano

Fiumi 
 Rio Stellone, torrente piemontese

Simboli 
 Stellone d'Italia, simbolo della Repubblica Italiana

Altro 
 superlativo del termine stella, inteso come astro o negli altri suoi significati